Pallas-Verlag steht für:

 Pallas-Verlag (Berlin), deutscher Buch- und Kunstverlag 
 Pallas-Verlag (Jena), deutscher Foto- und Ansichtskartenverlag 
 Podzun-Pallas-Verlag, deutscher Buchverlag in Friedberg, Hessen